{{desambiguació|Xammar o Shammar}}
 Eugeni Xammar i Puigventós, periodista català
 Jabal Xammar, muntanyes del nord de l'Aràbia Saudita centre del poder de la dinastia Al Raixid d'Hail 
 Banu Xammar, confederació tribal àrab 
 Xammar''' o Emirat d'Hail, estat al nord de la península Aràbiga governat per la dinastia Al Raixid